Vivaldi (film), een film over de componist Antonio Vivaldi
 Vivaldi (inslagkrater), een krater op de planeet Mercurius
 Vivaldi (project), een deelgebied van de Amsterdamse Zuidas
 Vivaldi (webbrowser), een webbrowser

Personen met de naam Vivaldi:
 Antonio Vivaldi (1678-1741), Italiaans violist, priester en componist
 Antonio Vivaldi (bridger) (1942), Italiaans bridger
 Juan Manuel Vivaldi (1979), Argentijns hockeyspeler
 Vandino en Ugolino Vivaldi (13e eeuw), Genuese ontdekkingsreizigers
 Girolamo Vivaldi (1495-1577), 61e doge van Genua

Overig:
 Gebouw Vivaldi, kantoorgebouw in Amsterdam-Zuid
 Vivaldigebouw, kantoorgebouw in Amsterdam-Zuid waar het Europees Geneesmiddelenbureau is gevestigd
 Antonio Vivaldi, un prince à Venise, film uit 2006
 Vivaldi Atlantic 4, een Brits roeiteam
 Vivaldi Potatoes, een aardappelras
 Vivaldicoalitie, een Belgische regeringscoalitie